Hlava má více významů:

 hlava – v anatomii vrchní či přední část těla, která obsahuje mozek, ústa a další smyslové orgány 
 lidská hlava 
 V rozsáhlejších dokumentech (například některých zákonech) se jako hlavy označují hlavní části, český překlad slova kapitola
 odvozené slovo podobného významu je pak záhlaví

politika
 Česká hlava, nejvyšší české vědecké vyznamenání
 hlava státu
 hlava vlády, šéf exekutivy sátu

technika
 Obecně svrchní část nějakého předmětu respektive technické části:
 hlava válce
 hlava motoru
 hlava hřebíku, nýtu, šroubu 
 hlava sekery, kladiva či palice
 armaturní hlava – vydělená ovládací část rozvodu páry u parních kotlů
 hlava (záznamová technika)
 mazací hlava, čtecí hlava, záznamová hlava
 přeneseně z minulého významu se hlava používá jako část adresy sektoru určující kolikátá hlava disku může daný sektor číst – viz článek Cylindr-Hlava-Sektor
 hlavová stanice – železniční stanice, odkud vlaky odjíždějí stejným směrem jako přijely 
 komínová hlava – část komínu nad střechou

stavebnictví
 kočičí hlavy – dlažební kostka z křemence 

astronomie
 mlhovina Koňská hlava – temná mlhovina v souhvězdí Orionu

heraldika
 hlava štítu – heroldské znamení v horní části štítu

numismatika
 hlava – lidové pojmenování pro lícovou část mince (častěji užíván výraz panna).

místopisný název
 Barania hlava – přírodní rezervace v okrese Banská Bystrica
 Dračia hlava – věže v dlouhém Dračím hřebeni ve Vysokých Tatrách
 Hlava (Brdská vrchovina) – vrchol v Brdech, jihovýchodně od Strašic v okrese Rokycany
 Kamenná Hlava – zaniklá šumavská osada v okrese Prachatice,
 Kobylí hlava – přírodní rezervace u obce Hluk v okrese Uherské Hradiště
 Kobylí hlava (Jizerská tabule)
 Kobylí hlava (Příhrazské skály) – samostatná skalní věž
 Kobylí Hlava – část města Golčův Jeníkov
 Kočičí hlava (České středohoří) – vrch v Českém středohoří
 Ptačí hlava – poloostrov v severozápadní části ostrova Nová Guinea

příjmení 
 Hlava (příjmení) – české příjmení
 Jaroslav Hlava (1855–1924) – český lékař, patologický anatom
 Hlavův ústav
 Jiří Hlava (1945–2021) –  český jazzový trumpetista
 Lukáš Hlava (* 1984) – český skokan na lyžích
 Pavel Hlava – český amatérský kameraman
 Pavel Hlava (sklář) (1924–2003) – významný český sklářský výtvarník

umění
 Hlava (film) – americká filmová komedie z roku 1968
 Hlava XXII – český titul románu od Josepha Hellera 
 Mazací hlava – americký surrealistický hororový film

Související články 
 Hlavice
 Hlávka

Externí odkazy